Sutta, nome in lingua pāli di sutra, corrispondente all'italiano aforisma
Sutta, nome italiano dell'insediamento sloveno di Sveto, nel comune di Comeno